Urusszu, városi jellegű település Oroszországban, Tatárföldön, a Jutazai járás székhelye
 Urusszu, ókori hettita település a mai Törökország területén